Arandu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arandu (ort), São Paulo, 
 Arandu (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar